Die A lyga 2013 war die 24. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. März 2013 und endete am 9. November 2013. Titelverteidiger und Sieger der letzten fünf Meisterschaften war Ekranas Panevėžys. Žalgiris Vilnius konnte zum vierten Mal Meister werden.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013